Austria:
 Miesenbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Miesenbach bei Birkfeld – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Zobacz też:
 Ramstein-Miesenbach – miasto
 Ramstein-Miesenbach – gmina związkowa